Ammi daucoides är en flockblommig växtart som beskrevs av Philipp Salzmann och Dc. Ammi daucoides ingår i släktet slöjsiljor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Slöjsiljor
daucoides